Jaggi ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Jaggi (1917–2004), Schweizer Agrarwissenschaftler
 Jean-Claude Jaggi (1926–2010), Schweizer Politiker
 Karin Jaggi (* 1971), Schweizer Windsurferin
 Katrin Jaggi (* 1967), Schweizer Architektin und Politikerin
 Louis Jaggi (1948–2007), Schweizer Skilangläufer
 Luc Jaggi (1887–1976), Schweizer Bildhauer
 Rudolf Jaggi (1940–2015), Schweizer Komponist
 Yvette Jaggi (* 1941), Schweizer Politikerin (SP)

Siehe auch:

 Jaggy
 Jäggi